Drottning Kristinas lind kan avse:

Drottning Kristinas lind (Grönsö slott) – ett träd i Uppland vid Grönsö slott
Drottning Kristinas lind (Svartsjö slott) – ett träd i Uppland vid Svartsjö slott